Meßwarb oder Messwarb ist der Name von

 Ernst Meßwarb (1873–1960), deutscher Architekt
 Wilhelm Meßwarb (1839–1920), deutscher Architekt und Bürgermeister, Vater von Ernst Meßwarb